OKJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okayama (Giappone)
 okj – codice ISO 639-3 della lingua oko-juwoi